Enric Figueras i Ribas (Sant Feliu de Guíxols, 1932 – 2004), promotor cultural guixolenc
 Enric Figueras i Ribas (? - Barcelona, 1910), mestre d'obres, amb diversos edificis a Barcelona i a Sant Sadurní d'Anoia